Burska vojna je lahko:
 Prva burska vojna
 Druga burska vojna

Glej tudi 
 angleško-zulujska vojna